Сен-Венса́н-де-Косс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 135 км на схід від Бордо, 50 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 154 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 367,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 Сен-Венсан-де-Косс на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Венсан-де-Косс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Венсан-де-Косс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Венсан-де-Косс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Венсан-де-Косс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь